"Vida Loka I", canção do grupo Racionais MC's
"Vida Loka II", canção do grupo Racionais MC's

Desambiguação